Louis André peut désigner :
 Louis André (1631-1715), un prêtre et un missionnaire jésuite qui œuvra au Canada ;
 Louis André (1838-1913), un militaire français impliqué dans l'affaire des fiches ;
 Louis André (1852-1938), un peintre-verrier d'Aix-en-Provence ;
 Louis André (1867-1948), un historien français ;
 Louis André (1891-1978), un homme politique français.